Vidar kan syfta på:

 Vidar – i nordisk mytologi en av asarna
  Vidar (namn) – ett namn
 FK Vidar – en norsk fotbollsklubb
 Vidar Viking – en isbrytare och offshorefartyg
 Vidar (grupp) – en trio från Karlstad

Se även
 HMS Vidar